Municipio de Cadron puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Cadron (condado de Faulkner, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Faulkner.
 Municipio de Cadron (condado de Van Buren, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Cadron (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.